Хвоенск — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хвоенск — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Хвоенск — посёлок в Житковичском районе Гомельской области.